Polska:
 Nowe Warpno – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim
 Nowe Warpno - stacja kolejowa w Nowym Warpnie
 Nowe Warpno – gmina w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim 
 Nowe Warpno – morskie przejście graniczne 
 Nowe Warpno – port morski
 Nowe Warpno Żalno – nieczynny przystanek kolejowy

Zobacz też 
 14 Komenda Odcinka Nowe Warpno